Gran turismo o Gran Turismo puede hacer referencia a:

 Gran turismo, un tipo de automóvil deportivo.
 Gran Turismo, una serie de videojuegos de carreras.
 Gran Turismo, el primer videojuego de dicha serie, lanzado para PlayStation.
 Gran Turismo, secuela publicada para PSP.
 Gran Turismo, un álbum musical de la banda sueca The Cardigans.
 Maserati GranTurismo, un modelo de automóvil del fabricante italiano Maserati.